EFV peut désigner :
 éfavirenz, un médicament antirétroviral ;
 Expeditionary Fighting Vehicle, un projet non réalisé de véhicule d’assaut amphibie américain.